SXP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sheldon Point (Alaska) (Stati Uniti)